Spojení písmen W a F může mít různé významy:

WF 
Fundované jádro
 WF – kód ISO 3166-2 pro  Wallis a Futunu
 WF – zkratka pro Workflow, tedy tok práce

.wf 
 .wf – internetová doména nejvyššího řádu pro Wallis a Futunu